Az Úrvalsdeild 1983-as szezonja volt a bajnokság hetvenkettedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub tizenegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1983

1983
Izland 1